Kożuszki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kożuszki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kożuszki, un village dans la voïvodie de Podlachie